

Étymologie 
Poirot est un patronyme originaire de Lorraine et en particulier des Vosges où il est né et où il est toujours très présent. Avant d'être un patronyme, Poirot était un prénom dont l’existence est attestée déjà au début du  (1403) et sans doute avant, que l'on trouve de manière rare dans les archives des registres d'état civil des villages vosgiens.

Localisation 
Le patronyme Poirot est fortement présent en Lorraine, en particulier dans le département des Vosges , en Meurthe-et-Moselle et en Moselle. Il est principalement présent et dominant dans tout le quart nord-est de la France depuis plus de 100 ans et se place au 916 rang des noms les plus portés en France.

Variantes 
Selon la théorie d’Aude Wirth-Jaillard, Poirot est un hypocoristique de Pierre, comme Poirel, Pierrel, Poirson, Poiresson et Pierson, tous patronymes lorrains.

Patronyme 

 Catherine Poirot (1963-), nageuse française ;
  (1930-1979), coureur automobile français, actif de 1950 à 1977, qui a couru sur Porsche notamment aux 24 heures du Mans ;
 David Poirot ou David Poirot-Gozlan (1980-), cofondateur de la société Thelma Films ;
 Gilbert Poirot (1944-2012), sauteur à ski ;
 Jean Poirot (1873-1924), phonéticien français ;
 Jean Poirot (1914-1981), médecin et homme politique lorrain ;
 Jean-Marie Poirot, sauteur à ski français actif de 1963 à 1968 ;
 Jefferson Poirot (1992-), rugbyman français ;
 Jérôme Poirot (1964-), fonctionnaire et auteur français ;
 Lionel Poirot (1973-), nageur français ;
 Louis Antoine Poirot (1735-1813), jésuite français, artiste peintre à la cour des empereurs de Chine ;
  (1940-), photographe chilien spécialiste du noir et blanc ;
 Maurice Poirot (1900-1981), homme politique français ;
 Paul Marie Poirot (1876-1941), général de brigade français ;
 Pierre Achille Poirot (1797-1842), peintre français.

Personnage de fiction 
 Hercule Poirot est un détective belge, personnage fictif créé par Agatha Christie apparaissant dans  et , publiés entre 1920 et 1975. Il a été porté à l'écran dans de nombreux films et téléfilms.

Titre 

 Hercule Poirot est une série télévisée britannique produite de 1989 à 2013, adaptée des romans d'Agatha Christie, avec David Suchet dans le rôle-titre.

Références

Voir aussi 
 

Patronyme français
Patronyme lorrain
Patronyme vosgien